Jo Stevens peut désigner :
 Jo Stevens (1966-), femme politique galloise.
 Jo Stevens, actrice belge.

Notes et références